Benji (film), voor een film uit 1974
 benaming voor keizerlijke biografieën in de Chinese historiografie, zie: Benji (Chinese historiografie)
 Benji (voornaam), een voornaam

Personen met de naam Benji 
 Benjamin De Ceulaer, een Belgisch voetballer, ook bekend als "Benji"
 Benji Commers, een Belgische voetballer
 Benji Hughes, een Amerikaans muzikant
 Benji Joya, een Amerikaans voetballer
 Benji Gregory, een Amerikaans acteur
 Benji Madden, een Amerikaanse gitarist